Alcalá de Moncayo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá de Moncayo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Alcalá de Moncayo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar